Caitríona est un prénom féminin irlandais. Anglicisé, ce prénom est donne le prénom anglais de Catriona et est une variante de Catrìona en gaélique écossais. Ce prénom représente aussi un dérivé de 

Caitríona peut désigner:

Prénom
 (née en 1969), chanteuse irlandaise
 (née en 1962), femme politique nord-irlandaise

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom irlandais